Classement par ordre alphabétique du prénom
 James Renwick Jr (1818-1895), architecte américain ;
 Jim Renwick (1952-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Pascal Renwick (1954-2006), acteur français ;
 Robert Renwick (1988-), nageur écossais ;
 William Renwick (1914-1944), joueur écossais de rugby à XV.

Toponyme 

 Renwick, une ville du comté de Humboldt, en Iowa, aux États-Unis.

 Renwick est une petite localité de la région de Marlborough, située dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande..

Homonymie de toponyme